Andrew ou Andy Thompson sont des noms pouvant désigner:
  (1820-1889), homme politique conservateur britannique ;
 Andrew Thorburn Thompson (1870-1939), homme politique canadien en Ontario ;
  (1884-1961), homme politique australien du Queensland ;
  (1899-1970), joueur anglais de football ;
  (1924-2016), homme politique canadien en Ontario ;
  (1963-2020), homme politique américain en Ohio ;
  (né en 1967), joueur anglais de football ;
  (né en 1968), historien et académicien britannique ;
  (né en 1970), acteur et réalisateur canadien ;
  (né en 1975), joueur américain de baseball ;
  (né en 1987), pilote australien de course automobile.

Voir aussi